Den här artikeln behandlar Surinams historia.

Surinam är det enda holländsk-talande landet i Sydamerika. Många olika grupper har emigrerat dit, holländare, javaneser, indier och kineser tillhör de största etniska grupperna tillsammans med de svarta slavernas ättlingar. Efter självständigheten 1975 blev Surinam snabbt en militärdiktatur, detta upphörde först när Nederländerna hotade bryta banden med landet och dra in biståndet.

Externa länkar